Geografia:
 Puig Cornador: cim del municipi de Les Llosses (Ripollès)
 Puig Cornador: cim del municipi de Ribes de Freser (Ripollès)
 Puig Cornador: cim del municipi de Sant Ferriol (Garrotxa)
 Puig Cornador: cim del municipi de Vilanova de Sau (Osona)
 Puig Cornador: cim del municipi de Sant Sadurní d'Osormort (Osona)
 Puig Cornador: cim del municipi de Viladrau (Osona)
 Puig Cornador: cim del municipi de Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental)
 Els Cornadors: nom de dos cims del terme de Sóller (Mallorca)
 Cornador Gran, de 958 m, fent frontera amb el terme d'Escorca
 Cornador Petit, de 805 m, íntegrament dins el terme de Sóller